Владимир Суровцев:
 Суровцев, Владимир Александрович (род. 1951) — российский скульптор, народный художник РФ, лауреат Премии Правительства РФ.
 Суровцев, Владимир Дмитриевич (1856—1900) — генерал-майор, лифляндский губернатор.